Trunkenheit steht für
 einen physiologischen Zustand: Alkoholkonsum#Physiologie
 das altägyptische Bastet-Fest
 der altägyptische Monat Techi, benannt nach einem gleichnamigen Fest

Siehe auch: